36 Korpus Armijny Imperium Rosyjskiego – jeden ze związków operacyjno-taktycznych  Imperium Rosyjskiego w czasie I wojny światowej. Rozformowany na początku 1918 r. 

Korpus wchodził w skład armii:''
 2 Armii (08.06 - 21.07.1915)
 1 Armii (12.08 - 1.09.1915)
 2 Armii (18.09.1915 - 1.07.1916)
 10 Armii (17.07 -15.09.1916)
 9 Armii (22.10.1916 - 16.07.1917)
 4 Armii (23.09 - grudzień 1917)Dowódcy Korpusu:'''
 gen. lejtnant N. J. Lisowskij (kwiecień - maj 1915)
 gen. lejtnant N. N. Korotkiewicz (od maja 1915)

Bibliografia 
 A. K. Zalesskij I mirowaja wojna. Prawitieli i wojennaczalniki. wyd. WECZE Moskwa 2000.

Armia Imperium Rosyjskiego